Sens est un nom commun ou un nom propre qui possède plusieurs acceptions :

Toponymie 

 Sens, sous-préfecture de l'Yonne, ancien chef-lieu du peuple gaulois des Sénons
 Sens, fief médiéval situé sur l'ancien territoire du Sénonais autour de la ville de Sens 
 Sens-Beaujeu, commune française du Cher
 Sens-de-Bretagne, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Sens-sur-Seille, commune française de Saône-et-Loire

Personnalités 

 Jeanne-Marie Sens (1937-) chanteuse, parolière, écrivain et éditrice française.
 Robert Sens (1977-), rameur allemand.
 Suzanne Sens (1930-2023), femme de lettres française.

Physiologie 
 Les sens, en physiologie, sont des dispositifs de perception d'informations chez les animaux, dont l'homme.

Littérature 
 Acception littéraire : sens (littérature) : sens « strict / large », sens « propre / figuré », sens « explicite / implicite », sens « selon la lettre / selon l'esprit », sens « premier / second », sens « littéral », sens « symbolique »…

Linguistique 
 Le sens en linguistique est la signification d'une expression.

Philosophie 

Le sens en philosophie comporte de multiples aspects qui se croisent dans plusieurs domaines.
Le sens métaphysique : raison, fondement, justification, destination, intention, ou valeur :  « La vie a-t-elle un sens ? »
En philosophie du langage, le sens d'un nom propre ou d'une pensée est une partie de la « signification ».

Religion et spiritualité 
En herméneutique, et dans la tradition judéo-chrétienne, on s'attache à interpréter le sens des Saintes Écritures. La doctrine des quatre sens de l'Écriture s'attache à distinguer, outre le sens littéral, d'autres sens cachés : 
 le sens allégorique, 
 le sens tropologique, 
 le sens anagogique.
Ces sens ont des équivalents dans le judaïsme (voir Pardès (Kabbale)).

 Sens est aussi le nom de la revue de l’Amitié judéo-chrétienne de France.

Droit 
 Le sens, une notification par voie d'huissier.
 La coutume de Sens, importante coutume de l'Ancien Régime.

Mathématiques 
 Sens, orientation : sens direct, sens rétrograde.
 Sens trigonométrique.
 Sens d'un vecteur.
 Sens de rotation, précisé « sens horaire » ou « sens antihoraire ».

Géographie 
 Le sens, comme synonyme de « direction », est une possibilité d'orientation.

L'acronyme SENS 

 , un projet visant à une extension radicale de l'espérance de vie humaine.

Voir aussi 
 
 Le sens de la vie, interrogation humaine sur la nature et la finalité de l'existence.
 Le sens de la vie, titre français du film des Monty Python The Meaning of Life (1983).
 Le Sens de la Vie, album de bande dessinée, Titeuf, Tome 12 (2008), écrit par Zep, .
 Personnalité sensitive
 Sémiocratie
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France